White Flag steht für:

 White Flag (Band), kalifornische Punkband
 White Flag (Lied), Lied der britischen Sängerin Dido